Le nom Colby et un patronyme et toponyme répandu et pouvant désigner:

Patronyme 
 Anthony Colby (1792-1873), homme politique américain, gouverneur du New Hampshire
 Bainbridge Colby (1869-1950), juriste et homme politique américain
 Charles Carroll Colby (1827-1907), homme politique et ministre canadien
 William Colby (1920-1996), directeur de la CIA aux États-Unis

Prénom 
 Colby Armstrong (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien
 Colbie Caillat (née en 1985), chanteuse et compositrice américaine
 Colby O'Donis (né en 1989), chanteur, compositeur et acteur américain
 Colby Rasmus (né en 1986), joueur de baseball américain
 Colby Taylor (né en 1973), acteur pornographique américain

Toponyme

États-Unis 
 Colby, localité du Kansas
 Colby, localité du Wisconsin

Autre 
 Colby, une série de bande dessinée du dessinateur et scénariste français Greg.
 Dynastie 2 : Les Colby, série télévisée américaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme